Konkurencje lekkoatletyczne w ramach światowych igrzyskach wojskowych organizowane są przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego (CISM) w interwale czteroletnim dla sportowców-żołnierzy. Rozgrywane są od 1. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995 w Rzymie. Dyscyplina ta obecna jest na wszystkich dotychczasowych igrzyskach wojskowych.

Edycje

Rekordy igrzysk wojskowych

Mężczyźni

Kobiety 

 Legenda

Polscy medaliści w lekkoatletyce

Zobacz też 
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

 
Światowe wojskowe igrzyska sportowe